Муниципалитеты (муниципии; , букв. «совет») являются основным уровнем административного деления Португалии. Сейчас в стране насчитывается 308 муниципалитетов. Их центрами являются одноимённые города.

Муниципалитеты образуют округа (), созданные в 1835 году и ныне остающиеся основой для разнообразных систем районирования страны. В настоящее время в стране 18 округов. Существовавшие до 1976 года 3 автономных округа на Азорских островах и Мадейре ликвидированы при создании соответствующих автономных регионов.

Муниципалитеты объединяются в группы, обладающие автономией, которые, в зависимости от численности населения, называются:
 межмуниципальные сообщества () — менее 150 тыс. чел.
 городские сообщества () — свыше 150 тыс. чел.
 крупные городские агломерации () — свыше 350 тыс. чел.

С 1936 по 1976 территория Португалии официально делилась на провинции, употребление исторических названий которых сохраняется.

Список муниципалитетов

Карты Португалии 
1. На карте Группы муниципалитетов показаны границы сообществ и агломераций муниципалитетов (бежевые области — ещё не объединившиеся муниципалитеты; красная область — Западное городское сообщество).

2. На карте Округа и автономные регионы показано деление страны на округа и автономные регионы; цифрами обозначены:

3. На карте Муниципалитеты по площади показаны наибольшие (указаны зелёным) и наименьшие (указаны красным) по площади муниципалитеты.

4. На карте Муниципалитеты по численности населения показаны наибольшие (указаны бордовым) и наименьшие (указаны розовым) по числу населения муниципалитеты.

5. На карте Муниципалитеты по плотности населения показаны наибольшие (указаны бордовым) и наименьшие (указаны розовым) по плотности населения муниципалитеты.

Ссылки 

 Муниципалитеты Португалии 

 
Португалия